Keith Jones peut faire référence à :
 Keith Jones, un footballeur gallois née en 1926 mort en 2007;
 Keith Jones, un batteur anglais née en 1942;
 Keith Jones, un autre batteur anglais née en 1951,
 Keith Jones, un rugbyman actif de 1984 à 1990;
 Keith Jones, joueur de football anglais né en 1965 ;
 Keith Jones, joueur de football américain né en 1966 ;
 Keith Jones, joueur de hockey sur glace né en 1968 ;
 Keith Jones, un médecin et chirurgien australien
 Keith Jones, un prêtre anglican britannique retraité née en 1945
 Keith Jones, personnage de la série télévisée Desperate Housewives.